Torres de Alcanadre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torres de Alcanadre (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Torres de Alcanadre (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar